Die folgende Liste stellt eine Übersicht der Flüsse in Albanien dar, sortiert nach ihrer Länge. Die Liste ist unvollständig.

Siehe auch 
 Liste der Listen von Flüssen
 Liste von Flüssen in Europa

 
Albanien